Port lotniczy Katowice-Pyrzowice
 Port lotniczy Katowice-Muchowiec